Okręty US Navy o nazwie USS  "Satellite":
 Pierwszy "Satellite" był holownikiem z okresu wojny secesyjnej.
 Drugi "Satellite" (SP-1012) był jachtem zbudowanym w 1887.

Satellite